Onoz puede referirse a:
Onoz, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Onoz, comuna belga situada en el municipio de Jemeppe-sur-Sambre.